Алекса́ндр Кулико́в:
 
 Куликов, Александр Геннадьевич (1965—2016) — российский кинопродюсер, актёр, певец и композитор.
 Куликов, Александр Дмитриевич (род. 1950) — депутат Государственной думы, член фракции КПРФ.
 Куликов, Александр Иванович (род. 1951) — советский хоккеист.
 Куликов, Александр Николаевич (1941—2016) — генерал-полковник милиции.
 Куликов, Александр Петрович (род. 1955) — советский и украинский хоккеист и тренер.
 Куликов, Александр Сергеевич (1933—2009) — протоиерей, настоятель храма святителя Николая в Клённиках.